La Kohlhuette est un hameau de quelques maisons, du département du Bas-Rhin en région Grand Est partagé entre les communes de Wingen-sur-Moder et de Wimmenau. Cette séparation est matérialisée par un petit cours d'eau.

Hameau ou lieu-dit dans le Bas-Rhin
Communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre